Stora Kopparberg kan syfta på:

 Stora Kopparbergs socken – en socken i Dalarna (Kopparbergs socken –1938)
 Stora Kopparbergs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kopparbergs län (1863–1966 1863-1919 Falu landskommun, 1919-1938 Kopparbergs landskommun)
 Stora Kopparbergs församling –  församling i Falu-Nedansiljans kontrakt i Västerås stift (Kopparbergs församling –1938)
 Stora Kopparbergs kyrka – församlingskyrka för Stora Kopparbergs församling
 Stora Kopparbergs distrikt – distrikt i Falu kommun och Dalarnas län
 Stora Kopparbergs län – tidigare namn på Dalarnas län
 Stora Kopparbergs Bergslags AB – gruv- och skogsindustriföretag, känt sedan 1288, sedan 1998 del av Stora Enso

Se även
 Stora Kopparberget
 Stiftelsen Stora Kopparberget
 Falu